Kouba může být:

české příjmení
 Bohuslav Kouba (1911–1942) – československý voják, příslušník výsadku Bioscop (duben 1942)
 Bohuslav Kouba (fotbalista) (* 1945) – český fotbalista
 Jan Kouba (1907–1982) – český a československý politik, poúnorový poslanec ČSL
 Jan Kouba (* 1931) – promovaný historik, muzikolog, badatel v oboru hymnografie, autor publikací zabývajících se tématy souvisejícími s historií hudby
 Jindřich Kouba (1917–???) – český a československý politik KSČ, poslanec, předseda jihočeského KNV
 Karel Kouba – více nositelů
 Karolína Koubová (* 1985) – česká politička a kulturní manažerka, primátorka města Jihlava
 Kateřina Koubová – více nositelů
 Milán Kouba (1939–2015) – český římskokatolický kněz, generální vikář
 Pavel Kouba (* 1953) – český filosof
 Pavel Kouba (fotbalista) (1938–1993) – český fotbalista a reprezentant
 Petr Kouba (* 1969) – český fotbalista a reprezentant, syn Pavla Kouby
 Prokop Kouba viz Kamil Bednář, básník
 Theodor Kouba (1897–1941) – československý legionář, důstojník a odbojář popravený nacisty
 Václav Kouba (1964–2011) – český notář, zakladatel časopisu Ad notam
 Věra Koubová (* 1953) – česká překladatelka z němčiny

místopisné jméno
 Cham – město (české exonymum je Kouba) v Bavorsku, nedaleko českých hranic; rodiště Anny a Elišky Lucemburských, dvou mladších sester císaře Karla IV.
 Kouba – řeka (německý název je Chamb) pramenící u Chodské Lhoty a tekoucí na západ do Bavorska, kde se u Kouby/Chamu zprava vlévá do Řezné (Regenu)
 Kouba (Kuba) – jedna ze čtvrtí Alžíru, ležící v samém středu města, v distriktu (daiře) Husejn Dej